Појам Маунт Вернон може да се односи на:
Маунт Вернон (Алабама) , град у САД у држави Алабама
Маунт Вернон (Вашингтон), град у САД у држави Вашингтон
Маунт Вернон (Илиноис) , град у САД у држави Илиноис
Маунт Вернон (Њујорк) , град у САД у држави Њујорк
Маунт Вернон (Тексас), град у САД у држави Тексас